Catonyx est un genre éteint de paresseux terrestre de la famille des Mylodontidae.

Distribution 
Catonyx est endémique du Brésil. Il vivait à la surface du sol et non dans les arbres comme les paresseux actuels. Il a vécu au Pléistocène supérieur de -  à –  ans, existant pendant une période d’environ  ans.

Taxonomie
Le genre Catonyx a été nommé par Ameghino en 1891 et a été inclus das la sous-famille des Scelidotheriinae par Timothy J. Gaudin en 1995.

Liste des espèces 
 Catonyx cuvieri (Lund, 1840)
 Catonyx giganteus Winge, 1915
 Catonyx tarijensis (Ameghino, 1891)

Référence 
  Ameghino, 1891 : Mamíferos y aves fósiles argentinas: especies nuevas, adiciones y correcciones. Revista Argentina de Historia Natural, vol. 1, .

Liens externes

Notes 

Mylodontidae
Genre de mammifères placentaires préhistoriques (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1891